Feldflieger Abteilung — unidades de campo da Luftstreitkräfte, o Serviço Aéreo Alemão na Primeira Guerra Mundial
 Federação de Futebol da Armênia — a entidade máxima do futebol na Arménia
 Federação Australiana de Futebol — ou Football Federation Australia em inglês, a entidade máxima do futebol na Austrália
 Federação de Futebol da ASEAN — federação de futebol envolvendo os países do Sudeste Asiático
 Filmförderungsanstalt — instituição pública federal alemã
 Far From Alaska — banda de stoner rock do Brasil
 Sword of Mana — remake do jogo eletrônico Final Fantasy Adventure

Desambiguações de siglas